Duranti è un cognome italiano diffuso prevalentemente nel centro Italia e in Lombardia. Può essere riferito a:

Persone 
 Agnese Duranti – ginnasta italiana 
 Bruno Duranti – arbitro di pallacanestro italiano 
 Donatella Duranti – politica italiana 
 Doris Duranti – attrice cinematografica italiana 
 Durante Duranti – cardinale e vescovo cattolico italiano 
 Durante Duranti – poeta italiano 
 Gian Carlo Duranti – saggista italiano 
 Fortunato Duranti – pittore e collezionista italiano 
 Francesca Duranti – scrittrice italiana 
 Lamberto Duranti – patriota e giornalista italiano 
 Riccardo Duranti – poeta e traduttore italiano
 Sabrina Duranti – doppiatrice italiana 
 Simone Duranti – storico italiano.

Arte 
Pinacoteca civica Fortunato Duranti – pinacoteca del comune marchigiano di Montefortino, in provincia di Fermo.
palazzo Duranti-Marzoli – costruzione rinascimentale del XVI secolo, a Brescia.